Flanders kan syfta på följande:
 Ned Flanders, en rollfigur i den amerikanska tv-serien Simpsons

Geografi

Belgien 

 Flandern, region,

USA 

 Flanders (ort i USA), New York, Suffolk County,

Se även 
Moll Flanders

Robotskapade USAförgreningar